Sjakalen har flere betydninger:

 Sjakalen – dæknavn for terroristen Ilich Ramirez Sanchez
 Sjakalen (film fra 1973) – film af Fred Zinnemann fra 1973
 Sjakalen (film fra 1997) – genindspilning fra 1997 af filmen fra 1973

Se også 
 Sjakal – et rovdyr
 Zjakalen – dansk rapper